Simbabbad de Batbad est le sixième album des aventures de Philémon, paru en 1974. Le titre rappelle les personnages des contes des Mille et une nuits.

Synopsis
Barthélémy est bien décidé à partir seul, en réutilisant le passage du puits pour rentrer sur le « A ». Apprenant cela, Félicien craint les terribles conséquences de son geste. Il envoie Philémon à son secours, en lui faisant traverser un cerceau. Philémon parvient dans le monde des lettres de l'Océan Atlantique en crevant une des deux lunes et tombe dans la mer. Celle-ci disparaît grâce au travail des rouleurs de la mer. Philémon doit se faire aider par un mystérieux Simbabbad de Batbad. Dans le désert, un violoniste aide Philémon à retrouver monsieur Barthélémy. Mais ce n'était qu'un mirage…

Personnages principaux 
 Philémon
 Barthélémy
 Oncle Félicien
 Simbabbad, le chien géant du néant

Publication
L'histoire paraît en 1970 dans Pilote, des numéros 487 à 504. L'album est publié en 1974. La couverture représente en gros plan Philémon sur la tête d'un chien géant. L'album est réédité en 1992, la couverture représente alors le corps entier de Simbabbad, sur lequel se tient Philémon, et Barthélémy apparaît dans un nuage de fumée. L'album reprend une histoire courte de Philémon, avec des jeux sur les cases et la mise en page, « Cases tous risques » (Pilote  annuel 74).

Notes

Lien externe
Quelques images tirées de l'album

Simbabbad
Album de bande dessinée sorti en 1974